Легкоатлетическая ассоциация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна — континентальная управляющая организация в лёгкой атлетике Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

Штаб-квартира в Кингстоне, Ямайка.

История 
10 декабря 1988 года на очередном совещании IAAF в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, генеральный секретарь IAAF Джон Холт объявил о создании ассоциации. На этом совещании были обсуждены основные моменты и правила новой организации, которые были официально утверждены в 1989 году на конгрессе IAAF в Барселоне. Первым президентом ассоциации был назначен экс-президент федерации лёгкой атлетики Пуэрто-Рико Амадео Фрэнсис. Бернард Ноттаг из Багамских островов и Невилл Маккук из Ямайки были назначены его заместителями.

6 августа 2013 года в Москве прошёл очередной съезд ассоциации, на котором прошли выборы нового президента. Выборы состоялись в связи с кончиной предыдущего президента Невилла Маккука, который занимал эту должность с 2007 года. Новым президентом ассоциации был избран Виктор Лопес из Пуэрто-Рико, который до этого занимал должность вице-президента олимпийского комитета Пуэрто-Рико. Этот пост он будет занимать как минимум до 2015 года.

Члены ассоциации

Ссылки 
 Официальный сайт
 Бывший сайт

Легкоатлетические федерации